Rouillac (Côtes-d’Armor) – francuska gmina w regionie Bretania
 Rouillac (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes